Пангани може да се отнася за:

 Пангани – град в Танзания
 Пангани – река в Танзания
 Пангани – окръг в Танзания